Sukiya steht für:

 Sukiya-Stil,
 Sukiya (Restaurantkette), japanische Gyūdon-Restaurantkette